В гонку US Open Series 2011 года входят 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошли три изменения: мужской и женский турниры в Канаде и Цинциннати прошли не раздельно, а параллельно (в четвёртую неделю в Монреале и Торонто, а в пятую в Цинциннати), а мужской турнир в последнюю неделю перенесён из Нью-Хейвена в Уинстон-Сейлем. Турнир в Атланте (мужской турнир уровня ATP 250) проходил с 18 июля, а последний турнир серии, в Нью-Хейвене (женский) и Уинстон-Сейлеме (мужской), завершился 27 августа.

Система начисления призовых очков в 2011 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США; в остальных случаях его приз удваивается. Спортсмены, занимающие вторую и третью строчки в итоговой таблице, также получают увеличенные призовые на Открытом чемпионате США.

Расписание

Результаты серии 
По итогам серии победителями стали Марди Фиш и Серена Уильямс (оба — США). Фиш установил новый рекорд мужской серии по количеству набранных очков, выиграв один турнир, дважды побывав в финалах и один раз в полуфинале.

Мужчины 
Окончательное положение.

Примечания 
  Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)

Женщины 

Окончательное положение.

Примечания 
 Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)
 Агнешка Радваньская заняла второе место по итогам личных встреч против Марии Шараповой

Результаты финальных кругов турниров серии 2011 года

1 неделя

ATP — Теннисный чемпионат Атланты

2 неделя

ATP - Farmers Classic

WTA - Bank of the West Classic

3 неделя

ATP - Legg Mason Tennis Classic

WTA - Mercury Insurance Open

4 неделя

ATP - Rogers Cup

WTA - Rogers Cup

5 неделя

ATP - Western & Southern Open

WTA - Western & Southern Open

6 неделя

ATP - Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема

WTA - Pilot Pen Tennis at Yale

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Атланты 
 Официальный сайт Farmers Classic 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
  Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic 
 Официальный сайт Mercury Insurance Open 
 Официальный сайт мужского турнира Rogers Cup 
 Официальный сайт женского турнира Rogers Cup 
  Официальный сайт Western & Southern Open 
 Официальный сайт New Haven Open at Yale 
 Официальный сайт Открытого чемпионата Уинстон-Сейлема 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2011